Vitry-aux-Loges, municipi francès al departament del Loiret 
 Vitry-en-Artois, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Vitry-en-Charollais, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Vitry-en-Montagne, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Vitry-en-Perthois, municipi francès al departament del Marne 
 Vitry-lès-Cluny, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Vitry-Laché, municipi francès al departament de Nièvre (regió de Borgonya)
 Vitry-la-Ville, municipi francès al departament del Marne 
 Vitry-le-Croisé, municipi francès al departament de l'Aube 
 Vitry-le-François, municipi francès al departament de Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Vitry-lès-Nogent, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Vitry-sur-Loire, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Vitry-sur-Orne (fràncic lorenès Walléngen), municipi francès al departament de Mosel·la 
 Vitry-sur-Seine, municipi francès al departament de la Val-de-Marne (regió de l'Illa de França)
 Cantó de Vitry-en-Artois, cantó francès al districte d'Arràs (departament del Pas de Calais)
 Cantó de Vitry-le-François-Est, cantó francès del departament del Marne al districte de Vitry-le-François 
 Cantó de Vitry-le-François-Oest, cantó francès al districte de Vitry-le-François (departament del Marne)
 Cantó de Vitry-sur-Seine-Est, cantó francès al districte de Créteil (departament de Val-de-Marne)
 Cantó de Vitry-sur-Seine-Oest, cantó francès al districte de Créteil (departament de Val-de-Marne)
 Cantó de Vitry-sur-Seine-Nord, cantó francès al districte de Créteil (departament de Val-de-Marne)
 Districte de Vitry-le-François, districte del departament francès del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Senyoria de Vitry, jurisdicció feudal originada en la castellania de Vitry-le-François a Xampanya 
 Philippe de Vitry (París, 1291 - Meaux, 1361), compositor, teòric musical, cantant, poeta, filòsof i bisbe